Barásoain puede hacer referencia a:

Barásoain, municipio de Navarra, España.
Iglesia de Barasoain en Malolos, Filipinas. Sede del congreso de Malolos, donde en 1899 se promulgó la Constitución política de Malolos, la primera constitución filipina.